Юрий Казарин:
 Казарин, Юрий Викторович (род. 1955) — российский поэт, лингвист, профессор филологического факультета Уральского государственного университета.
 Казарин, Юрий Иванович (род. 1937) — советский и российский журналист, в 1998—2000 годах — главный редактор газеты «Вечерняя Москва».